Joris Baart, né le  à Geleen, est un handballeur international néerlandais. 
 Sander Baart, né le  à Edegem en Belgique, est un joueur néerlandais de hockey sur gazon.